Кент (округ, Делавер)
Кент (округ, Меріленд)
Кент (округ, Мічиган)
Кент (округ, Род-Айленд)
Кент (округ, Техас)